Helena – imię żeńskie
 Helena – księżyc Saturna
 Helena – w mitologii greckiej królowa spartańska, córka Zeusa (lub Tyndareosa) i Ledy; bohaterka Iliady Homera
 Helena – święta Kościoła katolickiego i prawosławnego, matka cesarza Konstantyna Wielkiego
 Helena – osiedle w Nowym Sączu
 Helena – osiedle w Wolsztynie
 Helena – piosenka rockowego zespołu My Chemical Romance
 Helena – rosyjska mnisza prawosławna – Jelena Siergiejewna Bataszowa
 Helena – rosyjska mniszka prawosławna – Olga Aleksiejewna Konowałowa
 Helena – infantka hiszpańska
 Helena – pseudonim szwedzkiej piosenkarki Heleny Josefsson
 Helena – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji

Stany Zjednoczone 
 Helena – stolica stanu i miasto w stanie Montana, w hrabstwie Lewis and Clark w USA
 Helena – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
 Helena – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie hrabstwo Phillips (Arkansas)
 Helena – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Telfair
 Helena – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Jackson
 Helena – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
 Helena – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Alfalfa
 Helena (ang. Helena Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Helena (ang. Helena Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 Helena (ang. Helena Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs

Okręty i statki 
 USS „Helena” – nazwa okrętów US Navy
 „Helena” – fiński żaglowiec

Zobacz też 

 Helena i chłopcy – francuski serial komediowy
 Helena Trojańska – amerykański film z 2003
 Helena zpívá Ježka – album Heleny Vondráčkovej
 Helene
 Hellena
 Helenka
 Piękna Helena
 St. Helena
 Święta Helena
 Elena
 Helen